Кубок мира по лыжному двоеборью 1986/1987 — 4-й сезон соревнований двоеборцев. Кубок мира стартовал, впервые не в Европе, в канадском Канморе 13 декабря 1986 году. Финиш был дан в Осло 19 марта 1987 году. Титул защищал немецкий двоеборец Херманн Вайнбух. Кубок мира приняли 9 городов из 8-ми стран. По итогам сезона победителем стал норвежец Торбьорн Локкен.

Календарь и результаты

Общий зачёт

Примечание

Ссылки 
 Календарь и результаты Кубка мира

 Общий зачёт

Кубок мира по лыжному двоеборью